Wildling steht für:

 verwilderte Kulturformen von 
 Pflanzen, siehe Sorte (Pflanze)#Wildlinge 
 Tieren, siehe Dülmener Wildpferd
 einen frei gewachsenen Pflanzentrieb im Gartenbau, siehe Anplatten
 einen neuen Wölfling bei den Pfadfindern
 eine Musikproduktion der Gruppe Kammerflimmer Kollektief (2010)

Fantasy:
 Wildling (Film), Fantasy-Horrorfilm von Fritz Böhm (2018)
 Wildlinge, fiktive Bevölkerungsgruppe in der Fantasysaga Das Lied von Eis und Feuer

Siehe auch:
 Liste von Apfelsorten (Erpolzheimer Wildling, Lipaer Wildling)
 Liste von Birnensorten (Wildling von Motte, Wildling von Caissoy, Wildling von Einsiedel, Wildling von Montigny)
 Wildfang